Terme romane – edifici pubblici dotati di impianti igienico-sanitari che rappresentavano uno dei principali luoghi di ritrovo nel periodo dell'antica Roma, a partire dal II secolo a.C.

Bulgaria 
 Terme romane di Varna – complesso di bagni dell'antica Roma nel porto del Mar Nero di Varna

Francia 
 Terme romane di Cahors – complesso termale di Divona Cadurcorum, attualmente Cahors, nel dipartimento del Lot  risalente alla seconda metà del II secolo
 Terme romane di Gaujac – complesso termale di epoca romana, situato nel comune di Gaujac nel dipartimento del Gard
 Terme romane di Lugdunum – complesso di bagni dell'antica Roma nel territorio dell'odierna Lione

Germania 
 Terme romane di Badenweiler – rovine delle terme romane di Badenweiler

Italia 
 Terme romane di Albenga – complesso di bagni dell'antica Roma nel letto del fiume Centa ad Albenga
 Terme romane di Fondi –  terme romane sono a Fondi, provincia di Latina
 Terme romane di Monfalcone – uno dei poli termali della regione, costruite in età romana a Monfalcone, dopo continui periodi di abbandono e riutilizzo, sono dal 2014 ritornate in funzione
 Terme romane di Misterbianco –  parte dei resti di un acquedotto romano costruito tra la fine del II secolo e terminato intorno al VIII secolo dopo Cristo

Regno Unito 
 Terme romane di Bath – furono costruite ai tempi dell'imperatore Vespasiano, nel 75 d.C., nella città di Bath allora chiamata Aquae Sulis

Pagine correlate 
 Terme (disambigua)